Die First Division 1977/78 war die 39. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 8. Oktober 1977 und endete am 7. Mai 1978.

Meister wurde Titelverteidiger Omonia Nikosia.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Drittplatzierte qualifizierte sich für den UEFA-Pokal. Der Tabellenletzte stieg ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabelle rsssf.com

1977
Fußballsaison 1977/78